НПП:
 Научно-производственное предприятие
 Народно-патриотическая партия России
 Национальная программная платформа
 Наставление по производству полётов:
 НПП ГА-85 Наставление по производству полетов в гражданской авиации СССР от 1985 года.
 НПП-88 Наставление по производству полётов авиации Вооруженных Сил СССР от 1988 года.

Примечания